«МультFильмы» — дебютный альбом группы «МультFильмы», выпущенный 26 апреля 2000 года.

Запись альбома проходила с 1998 по 1999 год на студии «Мелодия». В записи альбома музыкантам помогали участник группы Tequilajazzz Евгений Фёдоров и ударник группы «Сплин» Сергей Наветный. К концу 1999 года Андрей Самсонов сформировал альбом (продюсирование, сведение, мастеринг).

В 2004 году было выпущено переиздание альбома, содержащее девять бонус-треков. В 2013 году издательством «Мирумир», альбом был переиздан на виниловой пластинке.

Список композиций 
Автор музыки и текстов — Егор Тимофеев, кроме отмеченных.
 Чужие звёзды
 До завтра
 Тело
 Ленинградское небо
 Марочка (Е. Тимофеев — А. Кушнер)
 Капитаны
 Магнитофон / Ты и он
 Чудеса
 Лётчицкая
 Рыжее солнце
 Море
 Магнитофон (radio edit)

Примечания

Ссылки 
 МультFильмы на Discogs
 
 
 

МультFильмы
Дебютные альбомы 2000 года